Bratulići
 Bratulići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Barban, comitat d'Istrie ;
 Bratulići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Marčana, comitat d'Istrie.